Salento steht für:

Salento, Halbinsel im Südosten Italiens
Salento (Kampanien), italienische Gemeinde in der Region Kampanien
Salento (Kolumbien), kolumbianische Gemeinde im Departamento Quindío